USA Sevens 2004 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju USA Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 14–15 lutego 2004 roku na Home Depot Center w Carson będąc czwartym turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
USA Rugby otrzymało trzyletnie prawa do organizacji zawodów we wrześniu 2003 roku i był to pierwszy w tym kraju oficjalny turniej pod egidą IRB. Rozegrane na Home Depot Center zawody były czwartym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Sędziowie zawodów.

Niespodziankami pierwszego dnia były porażki Anglii z Samoa oraz Fidżi z Argentyną, a także postawa Kanady i Korei. W fazie pucharowej Samoańczycy dwukrotnie rozgrywali dogrywkę, w półfinałowej ulegając Argentyńczykom po przyłożeniu Juana Ignacio Gauthiera. W drugim z półfinałów decydujące o zwycięstwie Nowej Zelandii nad Fidżi punkty zdobył Rudi Wulf już po końcowej syrenie. W obecności blisko dziewięciu tysięcy widzów swój pierwszy tytuł zdobyli reprezentanci Argentyny pokonując Nowozelandczyków po raz pierwszy w historii – w dwudziestej trzeciej próbie. Najwięcej punktów zdobył Anglik Ben Gollings, zaś w klasyfikacji przyłożeń z siedmioma zwyciężyli Fabian Juries i Park Kwang-Soo.

Sponsorem zawodów był Team ROC, związany z Roc-A-Fella Records, a pomimo wysokich cen biletów na stadionie zjawiło się łącznie szesnaście tysięcy widzów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
USA Sevens
2004 w Kalifornii